Ahha steht für:

 Mar Ahha (auch Ahhaï; † 415), Oberbischof (410–414 oder 415) der Assyrischen Kirche des Ostens in Seleukia-Ktesiphon, siehe Liste der Patriarchen der Assyrischen Kirche des Ostens

AHHA steht für:

 Austrian Historic Houses Association (dt. Verein Historische Gebäude Österreich), vormals Österreichischer Burgenverein
 Australian Healthcare and Hospitals Association, australische landesweite Vertretungsorganisation für den öffentlichen Gesundheits- und Krankenhaussektor

Siehe auch:
 Aha
 Ha-Ha
 Acha

Abkürzung